Ме́ндеш (, ) — португальская патронимическая фамилия, от личного имени Mendo. Соответствует испанской фамилии Мендес ().

Известные носители 
 Мендеш, Джонас (род. 1989) — гвинейский футболист, вратарь.
 Мендеш, Жилберту (1922—2016) — бразильский композитор.
 Мендеш, Жозе (род. 1985) — португальский шоссейный велогонщик.
 Мендеш, Жорже (род. 1966) — португальский футбольный агент.
 Мендеш, Карлуш Эдуарду де Фиори (род. 1986) — бразильский футболист.
 Мендеш, Каролина (род. 1987) — португальская футболистка.
 
 Мендеш, Педру (род. 1979) — португальский футболист.
 Мендеш, Райан (род. 1990) — кабо-вердианский футболист.
 Мендеш, Франсишку (1939—1978) — политический и государственный деятель, глава правительства Гвинеи-Бисау.

Составная фамилия 
 Мендеш ди Карвалью, Жозе (1941—1968) — ангольский партизан, командир ЭПЛА.
 Мендеш Леал, Жозе (1818 или 1820—1886) — португальский писатель, поэт, драматург, публицист, переводчик, журналист.
 Соуза Мендеш, Аристидеш (1885—1954) — португальский дипломат.
 Соуза Мендеш, Жуан (1892—1969) — бразильский шахматист.
 Теодозиу Мендеш, Педру Филипе (род. 1990) — португальский футболист.

См. также 
 Мендес
 Мендиш